Een bimagisch vierkant is een magisch vierkant waarvan de kwadraten ook een magisch vierkant vormen. Een bimagisch vierkant is een 2-multimagisch vierkant. Er wordt vermoed dat er geen bimagisch vierkant is van orde kleiner dan 8.

Voorbeeld
Het volgende vierkant is een bimagisch vierkant van orde 8

De kwadraten vormen een magisch vierkant met magische constante gelijk aan 11.180.

Magisch vierkant